Ritueel, een opeenvolging van handelingen in een bepaalde volgorde en op een welbepaalde plaats
 Rituelen (boek), een filosofische roman uit 1980 van de Nederlandse schrijver Cees Nooteboom
 Rituelen (film), een Nederlandse film uit 1989 van Herbert Curiël en een verfilming van het gelijknamige boek